Альпін — ім'я піктських монархів.
 Альпін I — король Піктії у 726—728 роках
 Альпін II — король Піктії у 775—780 роках

Див. також 
 Alpine